

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 3 podstawowe
 Łomy – wieś w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Gubin 
 Łomy - część wsi Sucha Struga w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Rytro
 Łomy – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Korycin 
 Łomy - część wsi Ujny w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Pierzchnica 
 Łomy – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Jonkowo

Miejscowości na Białorusi 

 Łomy – dawny zaścianek w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim.

Inne 
 Łomy – szczyt Gór Choczańskich na Słowacji